Галегуш:

 Галегуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Галегуш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.